Чулюкин — фамилия:

 Чулюкин, Александр Иванович (1879—1954) — русский и советский музыкант-ударник.
 Чулюкин, Юрий Степанович (1929—1987)— советский кинорежиссёр, сценарист, актёр.